Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Ottawa”
 Pierwszy „Ottawa” był niszczycielem typu C, pierwotnie brytyjskim niszczycielem HMS „Crusader”. W służbie kanadyjskiej w latach 1938-1942.
 Drugi „Ottawa” był niszczycielem typu G, pierwotnie brytyjskim niszczycielem HMS „Griffin”. W służbie kanadyjskiej w latach 1943-1945.
 Trzeci „Ottawa” był niszczycielem typu St. Laurent. Służył pod banderą kanadyjską w latach 1956-1992.
 Czwarty „Ottawa” jest fregatą typu Halifax. W służbie od 1996 roku.

Bibliografia 
 

Ottawa